Neneția poate fi:

 Neneția (oraș) din Turcia
 Districtul autonom Neneția din Rusia